Thomas Maillard peut faire référence à : 
 Thomas Maillard (avant 1687-1718), orfèvre français de Morlaix, actif à la fin du  et au début du  ;
 Thomas Maillard, révolutionnaire français